Суперкубок Туреччини з футболу 1966 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 вересня 1966 року між чемпіоном Туреччини «Бешикташом» і володарем кубка Туреччини «Галатасараєм».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1966
Туреччина
1966 у турецькому спорті